Папавасили́у () — греческая фамилия. Известные носители:

 Дионисий (Папавасилиу) (род. 1972) — греческий архимандрит, избранный для рукоположения в сан епископа.
 Папавасилиу, Никодимос (род. 1970) — кипрский футболист и футбольный тренер.